Ломас де Буенависта има више значења:

 Ломас де Буенависта (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ломас де Буенависта (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ломас де Буенависта (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ломас де Буенависта (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику